Fairview Park peut désigner :

Toponymes

Australie 
 Fairview Park dans l'État d'Australie-Méridionale

États-Unis 
 Fairview Park dans l'État de l'Indiana
 Fairview Park dans l'État de l'Ohio
 Fairview Park, un jardin public situé à Seattle dans l'État de Washington

Irlande 
 Fairview Park, un jardin public situé à Dublin

Homonymie de toponyme